On désigne par l'expression « guerre scolaire » divers conflits politiques des  et s.

Belgique 
Dans l'histoire de Belgique :

 la première guerre scolaire est une crise qui dura de 1879 à 1884 ;
 la deuxième guerre scolaire est une crise qui dura de 1950 à 1959 et qui aboutit au pacte scolaire.

France 
Dans l'histoire de France, l’appellation  désigne les débats politiques et les conflits sociaux portant sur la place de la religion dans l'enseignement. Cette problématique apparaît dès la Révolution française et continue à susciter des polémiques de nos jours. Les principaux épisodes de cette question scolaire sont les suivants : 

 Les débats politiques autour de la loi Falloux de 1850, qui divisent les catholiques libéraux, partisans de la liberté d'enseignement, les catholiques intransigeants, qui veulent remettre la doctrine religieuse au cœur de l'école publique, et enfin les anticléricaux qui veulent totalement la laïciser ;
 L'agitation contemporaine aux lois Jules Ferry de 1881 et 1882, ainsi que la première guerre des manuels (1882-1883) qui en est la conséquence ;
 La loi Goblet de 1886 qui confie à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, et les conflits scolaires qui en résultent ;
 La loi de 1904 qui interdit les congrégations enseignantes, parachevant l’œuvre de l'expulsion des congrégations (1903) ;
 La guerre scolaire (1907-1914) qui suit la loi de Séparation, véritable conflit social doublé d'une crise politique de longue durée : elle commence à l'occasion de l'affaire Morizot et culmine avec la seconde  ;
Les projets de 1924 du Cartel des gauches - qui souhaite notamment reprendre l'expulsion des congrégations et faire appliquer la loi de séparation à l'Alsace-Lorraine - comportent un versant scolaire non négligeable : ils donnent lieu aux manifestations de la Fédération nationale catholique et à la Déclaration sur les lois dites de laïcité de la hiérarchie catholique française ;
La crise qui oppose les partisans de l'école publique à ceux de l'école privée de 1982 à 1984, concernant le projet de loi Savary.

Pays-Bas 
 Dans l'histoire des Pays-Bas, la guerre scolaire est un conflit autour de l'organisation du système scolaire qui dura de 1806 à 1917.

Voir aussi